Mansura – miejscowość w Egipcie
 Mansura – miejscowość w Stanach Zjednoczonych w stanie Luizjana
 Mansura – wieś na Cyprze
 Bitwa pod Mansurą – bitwa podczas wojny secesyjnej (16 maja 1864) na terenie stanu Luizjana

Zobacz też 
 Al-Mansura – strona ujednoznaczniająca